Углово́е — пресноводное озеро в Шумихинском районе Курганской области России. Озеро находится в 190 км к западу от Кургана, в 49 км к северу от Шумихи.

Длина — 6,5 км, ширина — 3,5 км, площадь зеркала — 15 км², длина береговой линии — 18,5 км, наибольшая глубина — 4,5 м. Высота над уровнем моря — 146 м.

На восточном берегу озера расположена деревня Антошкино, к которой есть ответвление от автомобильной дороги Шумиха — Шадринск.

На южном берегу озера была деревня Угловая, исключена как сселившаяся решением Курганского облисполкома № 478 от 9 апреля 1986 года. Там проходит грунтовая дорога с. Большая Рига — с. Галкино.

На расстоянии 1—2 км к западу от озера Угловое находится озеро Камышное, переходящее в северо-восточной части в болото Зарослое.

Озеро имеет вытянутую форму, дно озера илистое.

Обитают: гольян, карась, щука.

Озёра Шумихинского района